Funzione – in matematica, corrispondenza che associa ad ogni elemento di un primo insieme uno e un solo elemento di un secondo insieme
 Funzione – in ingegneria, proprietà necessaria al raggiungimento di un obiettivo all'interno di un sistema o di un procedimento
 Funzione – in informatica, porzione di programma destinato ad una determinata elaborazione
 Funzione – in diritto, attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma in quello altrui
 Funzione – in linguistica, ruolo di un elemento all'interno del sistema lingua

Altro 
 Funzione amministrativa
 Funzione nomofilattica
 Funzione pubblica
 Funzione religiosa
 Funzione sociale
 Funzione aziendale

Pagine correlate
Funzionalismo

Altri progetti